Schlagmann steht für:
 Batter (Baseball): Offensivspieler im Baseball- und Softball-Sport
 Batter (Cricket): Offensivspieler im Cricket-Sport
 Rolle beim Ruder- oder Kanusport: Schlagmann (Sport)
 Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, deutsches Unternehmen der Baustoffindustrie